Annawan puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Annawan, pueblo del Estado de Illinois.
Municipio de Annawan, en el Estado de Illinois.